Topola (gromada w powiecie kazimierskim) (pińczowski/kazimierski)
 Topola (gromada w powiecie ząbkowickim)

także:

 Topola Katowa (gromada) (powiat łęczycki)
 Topola Królewska (gromada) (powiat łęczycki)
 Topola Wielka (gromada) (powiat ostrowski)